Ла Кебрада има више значења:

 Ла Кебрада (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Кебрада (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Кебрада (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Кебрада (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Кебрада (Езатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кебрада (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кебрада (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Кебрада (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Кебрада (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Кебрада (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Кебрада (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Кебрада (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Кебрада (Агва Дулсе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику